Mocoretá puede referirse a:

 los mocoretaes, pueblo indígena prehispánico;
 Mocoretá, localidad de la Argentina;
 el río Mocoretá, curso de agua de la Argentina;
 el Acuerdo de Mocoretá, firmado en 1820;
 la estación Mocoretá,  estación ferroviaria argentina.